John Carlin est un nom pouvant désigner:

 (1878-1935), joueur anglais de football
 (1929-2017), acteur écossais
John W. Carlin (né en 1940), homme politique américain du Kansas
John Carlin (né en 1955), entrepreneur et historien américain
John Carlin (né en 1956), auteur et journaliste britannique
, professeur australien de statistique
, procureur et fonctionnaire américain

Voir aussi

Carlin, John